Tutti (italijansko: vsi) v glasbenem izrazoslovju predstavlja:

 v orkesterskih ali zborovskih skladbah oznako za vse izvajalce ansambla (nasprotno od solistov)
 v orgelskih partiturah oznaka za vključitev vseh registrov 

Tutist je glasbenik-instrumentalist, ki igra v večjem ansamblu (sestavljenem iz enakih instrumentov) in ne prevzema solistične vloge. Lahko je tudi član skupine izvajalcev na enakih instrumentih znotraj simfoničnega orkestra, npr. violinist - tutist.

Glasbeno izrazoslovje